Kaltenpoth ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Kaltenpoth (1907–1982), deutscher Mediziner und Unternehmer
 Martin Kaltenpoth (* 1977), deutscher Evolutionsökologe